Опортунізм (від  — можливість, нагода) — політичний курс, який характеризується пристосуванством, безпринципністю, запопадливістю, зрадою інтересів певної політичної сили чи ідеології.

В марксизмі-ленінізмі термін опортунізм більшовики використовували для визначення тієї частини соціал-демократичного руху, яка вважала можливою угоду з буржуазією заради часткового покращення становища робітничого класу — збільшення заробітної плати, скорочення тривалості робочого дня тощо, поступаючись, при цьому, головною (за більшовицькою догмою) метою, — повалення буржуазії і встановлення диктатури пролетаріату.

Див. також 
 Лассальянство

Література 
 І. Погребинська. Опортунізм // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.514 ISBN 978-966-611-818-2

Посилання 
 Опортунізм // 
 

Політологія
Соціальні стосунки